Кирсипуу () — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Кирсипуу, Артур (1897—1984) — архитектор
 Кирсипуу, Вальве (род. 1933) — экономист и политик
 Кирсипуу, Неле (род. 1990) — певица
 Кирсипуу, Тийу (род. 1957) — скульптор
 Кирсипуу, Юлари (род. 1969) — актёр
 Кирсипуу, Яан (род. 1969) — эстонский спортсмен-велогонщик